The Honeymoon Tour was de tweede concertreeks van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande, ter promotie van haar tweede studioalbum My Everything. In het kader van deze tournee bezocht Grande Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. Het eerste optreden was op 25 februari 2015, het laatste op 25 oktober van datzelfde jaar. Een totaal van 808.667 toeschouwers leverde een omzet van ruim 40 miljoen dollar op.

Programma 
 "Bang Bang"
 "Hands on Me"
 "Best Mistake"
 "Break Your Heart Right Back"
 "Be My Baby"
 "Right There"
 "The Way"
 "Pink Champagne"
 "Tattooed Heart"
 "One Last Time"
 "Why Try"
 "My Everything"
 "Just a Little Bit of Your Heart"
 "Love Me Harder"
 "All My Love"
 "Honeymoon Avenue"
 "Break Free"
 "Problem"

Shows 

Concerttournee
Ariana Grande